Алекса́ндр Большако́в:
 Большаков, Александр Захарович (род. 1953) — приднестровский государственный, политический и общественный деятель.
 Большаков, Александр Михайлович (род. 1969) — российский учёный-механик, член-корреспондент РАН.
 Большаков, Александр Николаевич (род. 1946) — советский баскетболист.
 Большаков, Александр Сергеевич (род. 1992) — российский хоккеист.